Аллсвенскан 1935/36 — 12-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1935/36 року розпочався 28 липня 1935 року й завершився 7 червня 1936 року.

Чемпіоном Швеції вперше став клуб ІФ «Ельфсборг» (Бурос).

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція